{{НП-США
 |статус                  = Город
 |русское название        = Марриета
 |оригинальное название   = 
 |изображение             = Murrieta-kalmia.jpg
 |герб                    = 
 |флаг                    = 
 |ширина герба            = 
 |ширина флага            = 
 |lat_dir =N |lat_deg =33 |lat_min =33 |lat_sec =30
 |lon_dir =W |lon_deg =117 |lon_min =12 |lon_sec =0
 |CoordAddon              = 
 |CoordScale              = 
 |ЯндексКарта             = 
 |карта страны            = 
 |карта региона           = 
 |карта района            = 
 |размер карты страны     = 
 |размер карты региона    = 
 |размер карты района     = 
 |штат                    = Калифорния
 |штат в таблице          = Калифорния
 |вид округа              = 
 |округ                   = Риверсайд (округ)Риверсайд
 |округ в таблице         = Риверсайд (округ)Риверсайд
 |вид общины              = 
 |община                  = 
 |община в таблице        = 
 |внутреннее деление      = 
 |вид главы               = Мэр
 |глава                   = Гарри Рамос (с 3 декабря 2014)
 |дата основания          = 
 |первое упоминание       = 1870-е
 |прежние имена           = 
 |статус с                = 1991
 |площадь                 = 87,06
 |высота центра НП        = 334. Площадь города составляет 87,06 км², из которых 0,09 км² (0,11 %) занимают открытые водные пространства. Через город проходят крупные автомагистрали I-15 и , воздушное сообщение обеспечивает аэропорт «Французская Долина», расположенный чуть восточнее Марриеты.

История 
В середине XIX века местность, в которую входит и нынешнее местоположение Марриеты, приобрёл некий баск Эсекиаль Мурриета, который организовал здесь обширные, около 210,4 км² (52 000 акров), овцеводческие фермы и пастбища. В конце 1860-х годов Эсекиаль вернулся на родину, а землю и хозяйство передал своему младшему брату Хуану (1844—1936), который в 1873 году сильно развил производство, привезя сюда ещё 100 тысяч овец. В середине 1880-х годов Хуан продал почти всю эту землю, кроме 4,05 км² (1000 акров), и переехал на постоянное место жительства в Лос-Анджелес. Основанное им поселение осталось называться его именем.

В начале 1980-х годов Марриету достигло шоссе I-15, в результате чего начался прирост населения. В 1990 году жители начали кампанию за инкорпорацию их поселения, и 1 июля 1991 года Марриета получила статус «город» (city).

1 июля 2002 года восточной частью города стала статистически обособленная местность  (2948 жителей в 2000 году).

В июле 2014 года в Марриете прошли крупные акции протеста, направленные против мигрантов.

Демография 

С середины 1930-х и до начала 1980-х годов Марриета оставалась заштатным неразвивающимся поселением, являясь так называемым «спальным районом». Большинство работающих местных жителей ездили на работу в соседний город Темекьюла, на Базу морской пехоты Кэмп-Пендлтон и даже в соседние округа: Сан-Диего, Ориндж и Лос-Анджелес. Рост населения начался в начале 1980-х годов после прокладки здесь шоссе I-15, а затем в начале 2000-х годов, в основном в связи с ростом близлежащих населённых пунктов. Рубеж в 100 000 человек был преодолён в конце 2000-х годов.

2010 год
Согласно переписи 2010 года в Марриете проживали 103 466 человек: 50 460 мужчин и 53 006 женщин. Расовый состав: белые — 69,7 %, негры и афроамериканцы — 5,4 %, коренные американцы — 0,7 %, азиаты — 9,2 %, уроженцы тихоокеанских островов — 0,4 %, прочие расы — 8,4 %, смешанные расы — 6,1 %, латиноамериканцы (любой расы) — 25,9 %.
 Согласно полицейскому отчёту за 2011 год, Марриета была признана самым криминально безопасным городом округа, четвёртым по этому показателю в штате и седьмым в стране.
 Мэр Марриеты Алан Лонг был отстранён от своих обязанностей 20 октября 2014 года в связи с тем, что четырьмя днями ранее он, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль автомобиля и сбил четверых подростков — девушек-чирлидеров. Новым мэром стал Гарри Рамос, официально в должности с 3 декабря 2014 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 
 Моя Марриета 
 Объединённый школьный округ Долины Марриета 
 Торговая палата Марриеты 
 Марриета  на сайте ''dmoz.org

Города Калифорнии
Населённые пункты округа Риверсайд